«Charo» puede referirse a:
 Charo (nombre), el hipocorístico del nombre de mujer Rosario;
 Charo (término), término peyorativo contra las mujeres progresistas, feministas y de mediana edad.

Personajes 
 Charo Baeza (1941-), cantante, bailarina, comediante, actriz y guitarrista española;
 Charo López (1943-), actriz española;
 Charo Soriano (1928-), actriz española;
 Charo Zarzalejos (1952-), periodista española.

Toponimia 
 Charo, municipio en el estado de Michoacán, México;
 Charo, localidad en el estado de Michoacán, México;
 Charo, localidad del valle de La Fueva, provincia Huesca, España.